Кубок Футбольної ліги 2020–2021 — 61-й розіграш Кубка Футбольної ліги. Турнір також відомий як Carabao Cup, в честь головного спонсора турніру, Carabao Energy Drink. Змагання проводиться за системою «плей-оф» серед 92 найкращих клубів Англії та Уельсу. Титул вчетверте поспіль здобув Манчестер Сіті.

Календар

Перший раунд 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 серпня 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4 вересня 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5 вересня 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6 вересня 2020

|}

Другий раунд 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15 вересня 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 вересня 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 вересня 2020

|}

1/16 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 вересня 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 вересня 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 вересня 2020

|}

1/8 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 вересня 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 вересня 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1 жовтня 2020

|}

1/4 фіналу

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 грудня 2020

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 грудня 2020

|}

1/2 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5 січня 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6 січня 2021

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Футбольної ліги на soccerway 

2020–2021
2020 у футболі
2021 у футболі
2020 в англійському спорті
2021 в англійському спорті